Nomentum (dziś Mentana) – najpierw latyńskie, później sabińskie miasto położone niedaleko Rzymu. 

Właścicielem majątku przez pewien czas był łaciński poeta Marcjalis.

Miasta w starożytnym Rzymie